

Musique

Album 

 Load, un album de Metallica sorti en 1996.

Label 

 Load Records, un label indépendant américain.

Jeu vidéo 

 LOAD acronyme de Legacy of Artists and Developpers Incorporated, un studio français de développement de jeu vidéo.

Informatique 

 Load balancing, terme anglais signifiant Répartition de charge, mécanisme de répartition de charge ;
 Load average, désigne la charge moyenne d'un système Unix ;
 Extract Load  Transform ou ETL.

Autres 

 Load sensing, Circuit à détection de charge en électronique.